Shire kan syfta på

 Shire (administrativ enhet) – en administrativ enhet i bland annat Storbritannien
 Shire (flod) – en flod i Afrika
 Shirehäst – en hästras 
 The Shire – ett fiktivt geografiskt område i Tolkiens Sagan om ringen – se Fylke (Midgård)
 Shire Raghe (1982–), en svensk programledare